Adrian Papahagi (né en 1976), philologue, essayiste et homme politique roumain ;
 Marian Papahagi (1948-1999), linguiste, critique littéraire, essayiste et traducteur ;
 Pericle Papahagi (1872-1943), historien littéraire et folkloriste roumain d'origine ottomane ;
 Tache Papahagi (1892-1977), folkloriste et linguiste roumain d'origine ottomane.